Восстание якобитов:

 Якобитское восстание (1689)
 Восстание якобитов 1715 года
 Восстание якобитов 1719 года
 Восстание якобитов 1745 года